Yabe steht für:

 Yabe (Fukuoka), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Fukuoka, Japan

Yabe ist der Familienname folgender Personen:
 Yabe Hisakatsu (1878–1969), japanischer Geowissenschaftler
 Jirō Yabe (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Takashi Yabe (* 1950), japanischer Erfinder